Київ-Бориспіль — найбільший пасажирський діючий аеропорт України, обслуговує місто Київ, розташовано у Борисполі.
 Київ-Жуляни — другий за пасажирообігом аеропорт України, розташовано у Жулянах.
 Київ-Гостомель — вантажний аеропорт, розташовано у Гостомелі.
 Київ-Бровари — пасажирський аеропорт, зруйнований під час Другої світової війни.

Див. також 
 Київ (значення)
 Аеропорт
 Аеропорти України